Породин може бити насељено место у Србији:

 Породин, село у општини Жабари у Браничевском округу или
 Породин, село у општини Алексинац у Нишавском округу;

или у Северној Македонији:
 Породин, село у општини Битољ.